Province de l'Oudalan är en provins i Burkina Faso.   Den ligger i regionen Sahel, i den nordöstra delen av landet,  km nordost om huvudstaden Ouagadougou. Antalet invånare är . Arean är  kvadratkilometer.

Terrängen i Province de l'Oudalan är mycket platt.

Följande samhällen finns i Province de l'Oudalan:

 Gorom-Gorom

I övrigt finns följande i Province de l'Oudalan:

 Vattendrag:
 Adiora (ett periodiskt vattendrag)
 Anakatan (ett periodiskt vattendrag)
 Ardiaradiay (ett periodiskt vattendrag)
 Débérélink (ett periodiskt vattendrag)
 Dountéri (ett periodiskt vattendrag)
 Goula (ett periodiskt vattendrag)
 Marat Marat (ett periodiskt vattendrag)
 Sabélèmbalo (ett periodiskt vattendrag)
 Ti-n-Taradat (ett periodiskt vattendrag)

 Insjöar:
 Béli (en sjö)
 Darkoy (en sjö)
 I-n-Tangoum (en sjö)
 Mare d'Oursi (en sjö)
 Rafnaman (en sjö)
 Ti-n-Akof (en sjö)
 Ti-n-Hrassan (en sjö)
 Ti-n-Kacham (en sjö)

 Kullar:
 Bamguèl Baguèl (en kulle)
 Bamguèl Day (en kulle)
 Bamlétiédé (en kulle)
 Bangao (en kulle)
 Banguèl Dao (en kulle)
 Bèlliata (en kulle)
 Douna Fèndouya (kullar)
 Dourfan (en kulle)
 Finta (en kulle)
 Koèl (en kulle)
 Komkara (en kulle)
 Kortondidji (en kulle)
 Lakba (en kulle)
 Lélétan (kullar)
 Ngouloungam (en kulle)
 Ouizindia (en kulle)
 Owandé (en kulle)
 Sirkangou (en kulle)
 Tagangal (en kulle)
 Tamguissi (en kulle)
 Tatalakat (ett platåberg)
 Tchalol Olol (en kulle)
 Ti-n-Taborant (en kulle)
 Tombo (en kulle)
 Tondi Soulfi (kullar)
 Tondo Logo (kullar)
 Wangourdou (en kulle)
 Waralanka (en kulle)
 Zémé Tondi (en kulle)

Trakten runt Province de l'Oudalan består i huvudsak av gräsmarker. Runt Province de l'Oudalan är det glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  I trakten råder ett hett ökenklimat. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är maj, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är augusti, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är mars, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

Indelningar i Sahel, Burkina Faso